Паленсия-де-Негрилья () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 16,36 км². Население — 175 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Salamanca: Índice de municipios 
 
 

Муниципалитеты Саламанки